

Patronymes 
Plotnikov (masculin ; ) ou Plotnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ielena Plotnikova (1978-), volleyeuse russe
 Mikhaïl Plotnikov (1992-), joueur de hockey sur glace russe
 Nikolaï Plotnikov (1897-1979), acteur de cinéma soviétique
 Sergueï Plotnikov (1990-), joueur de hockey sur glace russe

Divers 
 Dans la péninsule du Kamtchatka, la rivière Plotnikova prend sa source dans le lac Nachikinskoïe.

Voir aussi

Patronyme russe